Лью́їс () — англомовне прізвище і має декілька незалежних варіантів походження. В Англії та Уельсі це прізвище може походити від нормандського особового імені Lowis, Lodovicus, яке у свою чергу є формою латинського імені Ludovicus у значенні «переможець у спортивному змаганні» (ludus — «гра»; vicus, варіант від victor — «переможець»).

У Сполученому Королівстві Льюїс найчастіше асоціюється з Уельсом і є загальним валлійським патронімічним прізвищем. Воно поширилось як англіфікована або зменшувальна форма валлійських імен, таких як Llywelyn. Інші варіанти походження включають гельське прізвище Mac Lughaidh, що означає «син Лугхаїда», яке також англіфікували як Льюїс. Прізвище Льюїс — це також англіфікація декількох єврейських прізвищ, що звучать однаково, таких як «Levy» або «Levi», та арабської форми імені Еліас ().

Відомі носії прізвища

А 
 Айван Льюїс (; 1967) — британський політик-лейборист.
 Адріан Льюїс (, також відомий як Jackpot; 1985) — англійський професійний гравець в дартс.
 Артур Льюїс (; 1915—1991) — британський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1979).

Б 
 Браян Льюїс (; 1974) — американський легкоатлет, що спеціалізується на спринті, олімпійський чемпіон (2000).

В 
 Вільям Льюїс (; 1787—1870) — один з найсильніших шахістів Англії на початку XIX століття; теоретик і пропагандист шахів.
 Воррен Льюїс — (; 1895—1973) — ірландський історик, офіцер британської армії.

Г 
 Гербі Льюїс (; 1906—1991) — канадський хокеїст.
 Гілберт Ньютон Льюїс (; 1875—1946) — американський фізхімік.

Д 
 Девід Льюїс:
 Девід Льюїс (; 1941—2001) — американський філософ.
 Дейв Льюїс (;  1953) — канадський хокеїст, тренер.
 Деміен Льюїс (;  1971) — британський актор і продюсер.
 Денієл Дей-Льюїс (;  1957) — англійський актор, лауреат премії «Оскар» (1990, 2008, 2013) за найкращу чоловічу роль.
 Деніз Льюїс (;  1972) — британська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2000).
 Деррік Льюїс (;  1985) — американський боєць змішаного стилю, представник важкої вагової категорії.
 Джейсон Льюїс (;  1970) — американський актор і фотомодель.
 Джеррі Льюїс:
 Джеррі Лі Льюїс (; 1935—2022) — американський співак.
 Джеррі Льюїс (, уроджений — Джером Левіч, ; 1926—2017) — американський комік, кіноактор, співак, режисер та продюсер.
 Джефрі Льюїс (; 1935—2015) — американський характерний актор.
 Джим Льюїс (; 1927—2011) — англійський футболіст, нападник.
 Джон Льюїс (; 1920—2001) — американський джазовий піаніст і композитор.
 Джульєтт Льюїс (;  1973) — американська акторка.

Е 
 Едвард Льюїс (; 1918—2004) — американський генетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1995).
 Едді Льюїс (; 1974) — колишній американський футболіст, півзахисник.
 Едмонія Льюїс (; 1845—1907) — американська скульпторка афро-індіанського походження.

К 
 Карл Льюїс (; 1961) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1984, 1988, 1992, 1996).
 Клайв Стейплз Льюїс (; 1898—1963) — ірландський та англійський письменник, філософ, літературний критик.
 Клейтон Льюїс (;  1997) — новозеландський футболіст, півзахисник.

Л 
 Леннокс Льюїс (; 1965) — канадський і британський боксер-професіонал у надважкій ваговій категорії.
 Леона Льюїс (; 1985) — британська співачка-поетеса.
 Леонсон Льюїс (, 1966) — тринідадський футболіст.
 Лорі Льюїс (; 1984) — американська співачка сопрано.

М 
 Майкл Льюїс (; 1960) — американський письменник та фінансовий журналіст.
 Мерівезер Льюїс (; 1774—1809) — американський першопроходець, офіцер і державний службовець.
 Метью Грегорі Льюїс (; 1775—1818) — англійський романіст і драматург.
 Метью Льюїс (; 1989 року) — англійський актор.

Р 
 Рамсі Льюїс (; 1935) — американський джазовий піаніст, kауреат премії «Греммі» (1965, 1966, 1973).
 Рашард Льюїс (;  1979) — американський баскетболіст, форвард.
 Реджі Льюїс ( 1965—1993) — американський баскетболіст, форвард.
 Ричмонд Льюїс (; ?) — американська художниця.
 Рудольф Льюїс (; 1887—1933) — південноафриканський велогонщик, олімпійський чемпіон (1912).

С 
 Сінклер Льюїс (; 1885—1951) — американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1930).
 Стів Льюїс (; 1969) — американський легкоатлет, що спеціалізується на спринті, олімпійський чемпіон (1984, 1988)

Т 
 Тревор Льюїс (; 1987) — американський хокеїст, центральний нападник.

Ш 
 Шарлотта Льюїс () — вигаданий персонаж, одна з героїнь американського телесеріалу «Загублені».

Див. також 
 Льюїс (ім'я)

Примітки